Miika est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Miika Elomo (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
Miika Hietanen (né en 1968), coureur cycliste finlandais
Miika Koivisto (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Miika Koppinen (né en 1978), joueur finlandais de football
Miika Wiikman (né en 1984), joueur finno-suédois de hockey sur glace
 (1974-2009), musicien finlandais de heavy metal

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais